Аквапорин — интегральные мембранные белки, формирующие поры в мембранах клеток:

 Аквапорин 
 Аквапорин 1 
 Аквапорин 2 
 Аквапорин 3 
 Аквапорин 4 
 Аквапорин 5 
 Аквапорин 6 
 Аквапорин 7 
 Аквапорин 8 
 Аквапорин 9 
 Аквапорин 10 
 Аквапорин 11 
 Аквапорин 12A 
 Аквапорин 12B